Гётоку:

 Гётоку, Кодзи — японский футболист, тренер.
 Гётоку — железнодорожная станция на линии Тодзай расположенная в городе Итикава